Trofeum Jarmo Wasamy (fin. Jarmo Wasama -palkinto) – nagroda indywidualna w fińskich rozgrywkach hokeja na lodzie Liiga przyznawana corocznie najlepszemu debiutantowi sezonu.

Nagroda dla najlepszego debiutanta ligi jest przyznawana od sezonu 1971/1972. Od 1995 trofeum nazwano imieniem i nazwiskiem hokeisty Jarmo Wasamy (1943-1966), który w trakcie kariery zginął w wypadku drogowym.

Zdobywcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 Lista na stronie Eliteprospects

Trofea i nagrody w hokeju na lodzie w Finlandii